Вюгар Намизед оглы Мехдиев () — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец, выступающий в категории инвалидности T13. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2008 года в беге на 200 м. На этих играх выступал и в беге на 100 м, заняв 4-е место. В 2016 году за заслуги в развитии паралимпийского движения в Азербайджане Вюгар Мехдиев в соответствии с распоряжением президента Азербайджана был награждён «Почётным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

См. также 
 Азербайджан на летних Паралимпийских играх 2008

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Азербайджана
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года